Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2003 im Herreneinzel, einem internationalen Tennisturnier. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Obere Hälfte 5

Obere Hälfte 6

Obere Hälfte 7

Obere Hälfte 8

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Untere Hälfte 5

Untere Hälfte 6

Untere Hälfte 7

Untere Hälfte 8

Weblinks 
 

2003
Herreneinzel (Qualifikation)